Det Røde Kapel har flere betydninger:
 Rote Kapelle – kommunistiske spionagegrupper under 2. verdenskrig
 Det Røde Kapel (tv-serie) – dansk satirisk dokumentarserie (også udgivet som film)